

Codici 
 GZA – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Gaza nello Stato di Palestina
 GZA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Yasser Arafat nella Striscia di Gaza (Palestina)
 gza – codice ISO 639-3 della lingua ganza

Musica 
 GZA – rapper newyorkese membro del collettivo Wu-Tang Clan